Меморіал Вугара Гашимова 2018 — 5-й міжнародний шаховий турнір, присвячений пам'яті азербайджанського шахіста Вугара Гашимова, що проходив з 19  по 28 квітня 2018 року в Шамкірі (Азербайджан).

Категорія турніру — XXI (середній рейтинг — 2768).
Переможцем турніру втретє став чинний чемпіон світу Магнус Карлсен.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на квітень 2018 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
  Партії турніру на chessbomb.com  
 Меморіал Гашимова на ChessPro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2018
Шахи в Азербайджані
Квітень 2018